Zeslandentoernooi 2022 (mannen), een Rugby union toernooi in 2022 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2022 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2022 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2022 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2022 voor teams onder 20.